Die Abkürzung EPER steht für:

 die englische Bezeichnung European Pollutant Emission Register, auf deutsch: Europäisches Schadstoff-Freisetzungs-Register, siehe Schadstoffemissionsregister
 die französische Bezeichnung Entraide Protestante Suisse, siehe Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz

Abkürzung